Messing – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Messing-cum-Inworth – civil parish w Anglii, w hrabstwie Essex
 Andreas Messing – szwedzki żużlowiec
 Debra Lynn Messing – amerykańska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna
 Henryk Messing – polski rolnik
 Janusz Messing – polski inżynier rolnik
 Mikael Messing – szwedzki żużlowiec
 Stanisław Messing – polski działacz rewolucyjny
 Władysław Aleksander Messing (Mesyng)
 Włodzimierz Messing – polski prawnik
 Wolf Gerszkowicz (Grigorewicz) Messing – polski i radziecki jasnowidz żydowskiego pochodzenia o rzekomych zdolnościach telepatycznych